Buckner heißen die Orte in den Vereinigten Staaten:

 Buckner (Arkansas)
 Buckner (Illinois)
 Buckner (Kentucky)
 Buckner (Louisiana)
 Buckner (Missouri)
 Buckner (North Carolina)
 Buckner (Tennessee)
 Buckner (Texas)
 Buckner (Virginia)

Personen:
 Alexander Buckner (1785–1833), US-amerikanischer Politiker
 Amanda Buckner (* 1975), US-amerikanische Kampfsportlerin
 Aylett Hawes Buckner (1816–1894), US-amerikanischer Politiker
 Aylette Buckner (1806–1869), US-amerikanischer Politiker
 Bill Buckner (1949–2019), US-amerikanischer Baseballspieler
 DeForest Buckner (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jack Buckner (* 1961), britischer Leichtathlet
 Milt Buckner (1915–1977), US-amerikanischer Jazzpianist und -organist
 Quinn Buckner (* 1954), US-amerikanischer Basketballspieler
 Randy Buckner (* 1970), US-amerikanischer Neurowissenschaftler und Psychologe
 Richard Aylett Buckner (1763–1847), US-amerikanischer Politiker
 Robert Buckner (1906–1989), US-amerikanischer Dramatiker, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Shea Buckner (* 1986), US-amerikanischer Wasserballspieler
 Simon Bolivar Buckner (1823–1914), US-amerikanischer Politiker und General
 Simon B. Buckner junior (1886–1945), US-amerikanischer General
 Ted Buckner (1913–1976), US-amerikanischer Jazz-Saxofonist
 Teddy Buckner (1909–1994), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Thomas Buckner (* 1941), US-amerikanischer Bariton und Komponist
 Tom Buckner (* 1963), britischer Hindernisläufer

im NRHP gelistete Objekte:
 Buckner Cabin, in Stehekin, Washington, ID-Nr. 74000912
 Buckner Homestead Historic District, in Stehekin, Washington, ID-Nr. 88003441
 Buckner Site, in Paris, Kentucky, ID-Nr. 83002557
 Buckner's Creek Bridge, in Flatonia, Texas, ID-Nr. 76002025
Siehe auch:
 Buckners Corner